

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Borowe Pole – część miasta Zawiercie
 Borowe Pole – osada leśna w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice